North Middletown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Middletown (Kentucky)
North Middletown (New Jersey)